O Torneio Inicial 2008 foi o 1º Torneio de Futebol Americano do Rio Grande do Sul realizado em Santa Cruz do Sul em Novembro de 2008.

O Torneio de 2008
A competição foi organizada pela equipe do Santa Cruz do Sul Chacais, e ocorreu no dia 2 de Novembro de 2008 na cidade que sedia a equipe. As partidas duraram 40 minutos cada, uma seguindo-se à outra ao longo do dia. Para a disputa da competição foram convidadas as outras 3 equipes em atuação no Estado à època, todos jogavam entre si e no final do dia as duas melhores equipes enfrentariam-se novamente pelo título do torneio.

Equipes de 2008

 Bagé Baguals

 Porto Alegre Predadores

 Porto Alegre Pumpkins

 Santa Cruz do Sul Chacais

1ª Fase

Final

Campeão

Classificação final 

Competições de futebol americano do Rio Grande do Sul
Futebol americano de 2008 no Brasil